

Топорково — присілок, Лосино-Петровський міський округ, Московська область
 Топорково — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область